Classe Osprey – cacciamine statunitensi
Classe Osprey – motocannoniere danesi